Ной (, Но́ах, в перекладі з давньоєврейскої — «заспокоючий», «умиротворяючий») — чоловіче ім'я. В Біблії (Книга Буття, гл. 5, ст.ст. 28—32)  його носить останній (десятий) з допотопних танахічних (старозавітних) патриархів, що походять по прямій лінії від Адама. Дотримуючись волі Б-га, Ной побудував Ковчег, на якому зміг врятуватись разом із родиною під час всесвітнього потопу, тим самим ставши продовжувачем людського роду.

Популярность 
В США ім'я Ной (Noah — Ноа) було 9-им за популярністю серед імен для хлопчиків у 2009 році й 4-им за популярністю в 2012 році. У 2013 році ім'я стало третім за популярністю іменем для хлопчиків в Австралії.

Примітки

Посилання 
 Ной (значення)
 Ноа (значення)